El nombre Javier Alvarado puede hacer referencia a:
Javier Alvarado, poeta panameño.
Javier Alvarado, político peruano.